NAW steht für:
 Notarztwagen
 Nutzfahrzeuggesellschaft Arbon & Wetzikon AG
 NAW Nutzfahrzeuge AG
 Norddeutsche Automobilwerke in Hameln
 Nationales Aufbauwerk (Freiwillige unentgeltliche Arbeit in den ersten Jahren der DDR, wurde durch die Volkswirtschaftliche Masseninitiative (VMI) abgelöst)
 National Assembly for Wales, siehe Nationalversammlung für Wales

naw steht für:
 Nawuri (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

Abkürzung